Folgend die Ergebnisse des Damendoppels bei den Olympischen Sommerspielen 2008 im Badminton.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 http://www.sports-reference.com/olympics/summer/2008/BDM/

Damendoppel
Frauenbadmintonwettbewerb